Halichaetonotus är ett släkte av bukhårsdjur. Halichaetonotus ingår i familjen Chaetonotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Halichaetonotus